San Martín de Unx är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. San Martín de Unx ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Martín de Unx är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om San Martín de Unx. Runt San Martín de Unx är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tafalla,  km väster om San Martín de Unx. Trakten runt San Martín de Unx består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra